

Gastronomia 
 Crêpe – dolce europeo
 Crêpe Suzette – dolce francese

Moda 
 Crêpe – tipo di tessuto

Musica
 Crepe - EP di Irama del 2020
 Crepe - singolo di Irama del 2020

Altri progetti